Franklin Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Franklin Hotel (Iowa), ID-Nr. 99000740
 Franklin Hotel (Oregon), ID-Nr. 85003474
 Franklin Hotel (South Carolina), ID-Nr. 83002207